La  rivière Stony  (en ) est un cours d’eau de la région de  Canterbury dans l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Géographie
Elle prend naissance à l’extrémité sud de la chaîne des ‘monts Grampian’, allant vers l’ouest sur   à travers le pays vers le  »Mackenzie Basin » avant de se déverser dans le lac Benmore.

Voir aussi 

 la liste des cours d'eau de la Nouvelle-Zélande

Notes et références

Notes

Références 

Cours d'eau de la région de Canterbury en Nouvelle-Zélande